The Yellow Shark ( жовта акула) — концертний альбом Френка Заппи, випущений в 1993 році. Він являє собою запис концерту, де камерним оркестром Ensemble Modern були виконані композиції Френка Заппи. Цей альбом є останнім, випущеними за життя автора.

Список композицій

Посилання 
 Allmusic  огляд

Альбоми Френка Заппи